São Raimundo Nonato kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Raimundo Nonato (ort), Piauí, 
 São Raimundo Nonato (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar